Arnljot kan syfta på:

 Arnljot Gelline – jämtsk viking i Olav den heliges saga
 Arnljot (Peterson-Berger) – en opera av Wilhelm Peterson-Berger, baserad på Arnljot Gellines liv
 Arnljotspelen – taldramat Arnljot (med operan som förlaga) som uppförs varje sommar på Frösön
Teaterföreningen Arnljotspelen – föreningen som förvaltar Arnljotspelen
 Arnljotlägden – ett område på Frösön i Jämtland där Arnjotspelen årligen uppförs
 Arnljot (film) – en film från 1927, som bygger på operan Arnljot
 Färja 250 Arnljot – som trafikerar Ammeröleden i Revsundssjön i Jämtland
 Arnljot Eggen (1923–2009), norsk lyriker